Ninčević ist der Familienname folgender Personen:

 Frane Ninčević (* 1999), kroatischer Tennisspieler
 Ivan Ninčević (* 1981), kroatischer Handballspieler